Архиепископ Виктор (в миру Владислав Олегович Быков; ) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Арцизский (с 2014), викарий Одесской епархии, наместник Ильинского мужского монастыря.

Биография 
Родился 20 апреля 1983 года в Тамбове в семье рабочих.

С 1998 по 2000 год состоял просфорником и певчим архиерейского хора при Тамбовском Преображенском кафедральном соборе.

К 2000 году окончил курс средней школы и курс в Новом экономическом техникуме по специальности «повар», получив специализацию по IV разряду.

С 2000 по 2001 год работал поваром при Хустском епархиальном управлении.

5 сентября 2002 года был зачислен в братию Свято-Пантелеимонова монастыря города Одессы.

В 2003 году митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным) пострижен в монашество с именем Виктор.

8 января 2003 года в Свято-Троицком (греческом) храме Одессы рукоположён в сан иеродиакона, 30 ноября в Свято-Успенском кафедральном соборе Одессы митрополитом Агафангелом — в сан иеромонаха.

В 2004 году окончил Одесскую духовную семинарию. В 2004 году назначен казначеем и благочинным Свято-Пантелеимоновского мужского монастыря Одессы.

1 мая 2005 года удостоен сана игумена митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

В 2006 году окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Шевченко по специальности «история».

С 2005 по 2008 год — главный редактор газеты «Пантелеимоновский листок».

В 2006 году возведён в сан архимандрита.

24 января 2007 года решением Священного синода УПЦ назначен наместником Покровского Балтского Феодосиевского монастыря. 26 июля назначен исполняющим обязанности настоятеля  и благочинным храмов Балтского церковного округа.

8 мая 2008 года решением Священного синода УПЦ назначен наместником Одесского Ильинского монастыря (бывшего подворья Ильинского афонского скита) в Одессе.

16 июля того же года включен в состав комиссии по канонизации святых при Священном синоде УПЦ.

Решением ученого совета ОДС избран почётным членом Одесской духовной семинарии.

22 марта 2011 года включён в состав рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения святынь. 20 апреля назначен главой комиссии по принесению святынь при комиссии Синода Украинской православной церкви по канонизации святых с дальнейшим включением в состав комиссии по принесению святынь Русской православной церкви по должности.

16 сентября 2014 года решением Священного синода УПЦ МП избран епископом Арцизским, викарием Одесской епархии.

29 сентября 2014 года, в день памяти преподобного Кукши Одесского, в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря рукоположён в сан епископа. Хиротонию совершили: митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин), митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион (Шукало), митрополит Верейский и Наусско-Камбанийский Пантелеимон (Элладская православная церковь), митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей (Ващук), митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Фиалко), митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Лёгкий), митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн (Сиопко), архиепископ Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), архиепископ Балтский и Ананьевский Алексий (Гроха), архиепископ Горловский и Славянский Митрофан (Никитин), архиепископ Неженский и Прилукский Ириней (Семко), архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон (Луговой), архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий (Гутченко), архиепископ Городницкий Александр (Нестерчук), схиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк), епископ Унгенский и Ниспоренский Петр (Мустяцэ), епископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк), епископ Джанкойский и Раздольненский Алипий (Козолий), епископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), епископ Обуховский Иона (Черепанов), епископ Банченский Лонгин (Жар), епископ Конотопский и Глуховский Роман (Кимович), епископ Овидиопольский Аркадий (Таранов), епископ Южненский Диодор (Васильчук), епископ Хотинский Евсевий (Дудка).

Указом митрополита Одесского Агафангела от 2 июля 2019 года назначен наместником Успенского патриаршего Одесского мужского монастыря с оставлением в должности наместника Илиинского монастыря.

29 сентября 2019 года митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием возведён в достоинство архиепископа.

Примечания 

Выпускники Одесской духовной семинарии
Персоналии:Ильинский монастырь (Одесса)
Архиепископы Украинской православной церкви
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Персоналии:Успенский монастырь (Одесса)
Персоналии:Свято-Пантелеимоновский монастырь (Одесса)